Brașov
 Brasso (product) middel om koper te poetsen
 Brassó (comitaat)